De 13e editie van de Wereldkampioenschappen badminton junioren werden in 2011 georganiseerd door de Taiwanese stad Taipei. Het toernooi duurde van 28 oktober tot en met 6 november.

Medaillewinnaars

Individuele wedstrijd

Jongens enkel

Meisjes enkel

Jongens dubbel

Meisjes dubbel

Gemengd dubbel

Teamwedstrijd

Medailleklassement 

2011
Badminton in 2011
Sport in Taiwan
Badminton